Мачулищанский сельский совет () — входит в состав
Путивльского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Мачулища
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Мачулища 
 с. Уцково 
 с. Вощинино

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)